106-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия им. 60-летия СССР (106-я ТБАД) — авиационная дивизия Дальней авиации СССР с 1955 года, базирование управления АД — аэродром Узин. В 1992 году дивизия перешла под юрисдикцию Украины и в соответствии с планом Нанна — Лугара вскоре была расформирована.

История наименований 
 106-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия (с 1955 года)
 106-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия им. 60-летия СССР (с 1982 года)

Состав дивизии 
 Управление дивизии (с 1955 года до конца, аэр. Узин)
 409-й тяжёлый бомбардировочный авиационный полк в/ч 40433 (1955 год, Узин), в 1986 году переформирован в 409-й авиационный полк самолётов-заправщиков, без изменения места дислокации
 1006-й тяжёлый бомбардировочный авиационный полк (1956 год, Узин)
 182-й гвардейский Краснознаменный Севастопольско-Берлинский тяжёлый бомбардировочный авиационный полк (1962 год, аэр. Моздок)
 1023-й тяжёлый бомбардировочный авиационный полк (сформирован в 1956 году, в 1958 году передан с состав 79-й тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии и перебазирован на аэродром Чаган (Семипалатинск-2)).
 Управление 79-й тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии формировалось на базе 106-й ТБАД, переведено в 1958 году на аэр. Семипалатинск-2

История 
Формирование 106-й ТБАД было начато в 1955 г. на аэродроме Узин (Киевская обл. УССР) в составе 43-й Воздушной Армии Дальней Авиации СССР. Первым командиром дивизии был назначен дважды Герой Советского Союза генерал-майор А. И. Молодчий.

Главную задача полков дивизии — нанесение ответного ядерного удара по военным объектам на территории США в случае, если таковой будет нанесен по территории СССР. Также задачами дивизии были определены:
 нанесения бомбовых ударов по целям в глубине территории противника с использованием обычных бомб;
 ведение разведки флота вероятного противника в нейтральных водах Мирового океана;
 действия против флота противника в акватории Мирового океана и в его базах;
 поиск и уничтожение авианосных групп ВМС противника;
 патрулирования водных границ
Также экипажи дивизии участвовали в ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне и на Новой Земле.

На вооружении полков дивизии были самолёты Ту-95 в различных модификациях с 1955 года, также один пассажирский Ту-114 и два Ту-116, для перевозок командировочных. Впоследствии полки перевооружились на Ту-95МС и Ил-78.

В 1986 году 409-й ТБАП был перевооружен самолётами Ил-78М и стал полком самолётов-заправщиков (409-й АПСЗ). В конце 80-х гг. 182-й Гвардейский ТБАП в Моздоке был передан в 201-ю ТБАД. Новый состав дивизии:
 409-й АПСЗ (24 самолёта Ил-78)
 1006-й ТБАП (от 19 до 25 самолётов типа Ту-95)

В 1992 году 106-я авиадивизия вошла в состав ВВС Украины и вскоре была расформирована в соответствии с междугородными обязательствами, принятыми на себя Украиной и её безъядерным и нейтральным статусом (1006-й ТБАП при этом был расформирован, а 409-й АПСЗ переформирован в транспортный авиаполк). В процессе расформирования дивизии на её базовом аэродроме Узин была развернута база разделки самолётов Ту-95МС в соответствии с планом Нанна — Лугара. 182-й гв. ТБАП в середине 90-х годов был перебазирован на аэродром Украинка (г. Серышево) в Амурской области.

В 1998 году было принято решение о разделке на цветмет украинских самолётов Ту-95МС, но вскоре три самолёта были переданы Российской Федерации в счёт погашения долгов на поставку газа; последний Ту-95МС был перегнан в 1999 году, 15 было порезано.

Командиры дивизии 
 генерал-майор Молодчий А. И.
 полковник Решетников В. В.
 ГСС полковник Плохов A. A.
 генерал-майор Степанов В. А.
 генерал-майор Соловьев А. И.
 генерал-майор Тузов Г. В.
 генерал-майор Башкиров (последний).

См. также 
 Узин (аэродром)
 Моздок (аэродром)
 Чаган (аэродром)

Литература и источники 
 Онлайн библиотека nnre.ru. 182-й Гвардейский Севастопольско Берлинский Краснознаменный тяжелый бомбардировочный авиационный полк.	
 Авиабаза не знает покоя. Автор — Олег ПЧЕЛОВ. Газета «Красная Звезда» от 20 октября 2004 года.
 106-я тяжелобомбардировочная на переднем крае холодной войны. Наука и техника
 Мы — «дальники»! На бомбардировщике сквозь зенитный огонь. Василий Решетников. «Яуза», «Эксмо». (Москва, 2013). ISSN 978-5-699-64929-7
 I полк 1023 тбап в далекие Казахские степи. Сочинения: В пылающем небе. Киев, 1973; Самолёт уходит в ночь. Москва, 1986.
 Военно-воздушная база Узин. Борисоглебское высшее военное авиационное ордена Ленина Краснознамённое училище лётчиков им. В. П. Чкалова. Сайт выпускников училища.

Авиация дальнего действия СССР
Авиационные дивизии СССР